Плайнфельд () — коммуна () в Австрии, в федеральной земле Зальцбург. 

Входит в состав округа Зальцбург.  . Официальный код  —  50 328.

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Леонхард Вёрндль-Айхридлер (АНП) по результатам выборов 2004 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 13 мест.

 АНП занимает 9 мест.
 СДПА занимает 4 места.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Общины земли Зальцбург